Clerval kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Clerval, Doubs, departementet Doubs i regionen Bourgogne-Franche-Comté,

Kanada 

 Clerval (kommun), Québec, Abitibi-Témiscamingue, 

Robotskapade Kanadaförgreningar